Die Liste der Mannschaftskader der Division nationale (Schach) 2003/04 enthält alle Spieler, die in der luxemburgischen Division nationale im Schach 2003/04 mindestens eine Partie gespielt haben mit ihren Einzelergebnissen.

Allgemeines 

Die Zahl der gemeldeten Spieler war nicht begrenzt. Während der Schachklub Nordstad mit 14 Spielern auskam, setzten die erste Mannschaft von Cercle d'échecs Dudelange und die zweite Mannschaft des Schachklub Turm a Sprénger Matt Schëffleng je 20 Spieler ein. Insgesamt kamen 119 Spieler zum Einsatz, von denen 21 alle Wettkämpfe mitspielten.

Punktbester Spieler mit 10 Punkten aus 10 Partien war Pierre Gengler (Le Cavalier Differdange), 8 Punkte aus 10 Partien erzielte Hubert Mossong (Cercle d'échecs Dudelange).

Neben Gengler erreichten mit Toni Sandmeier, Sébastien Feller (beide Cercle d'échecs Dudelange), Stephen Raach, Olivier Jeitz (beide Le Cavalier Differdange), Christophe Mergeai (De Sprénger Echternach) und Tom Weber (Gambit Bonnevoie) weitere sechs Spieler 100 %, diese spielten jeweils eine Partie.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2003); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2003); bei Spielern ohne Elo-Zahl ist die nationale Wertung eingeklammert angegeben
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Oktober 2003; BEL = Belgien, BIH = Bosnien und Herzegowina, DEN = Dänemark, FRA = Frankreich, GER = Deutschland, ITA = Italien, LUX = Luxemburg, SCG = Serbien und Montenegro, SCO = Schottland
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

Cercle d'échecs Dudelange I. Mannschaft

Le Cavalier Differdange

De Sprénger Echternach

Gambit Bonnevoie

Schachklub Nordstad

Schachklub Turm a Sprénger Matt Schëffleng I. Mannschaft

Cercle d'échecs Dudelange II. Mannschaft

Schachklub Turm a Sprénger Matt Schëffleng II. Mannschaft

Anmerkungen 
 Kampflose Siege sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen finden keine Berücksichtigung.
 Insgesamt 16 Spieler von Cercle d'échecs Dudelange und des Schachklub Turm a Sprénger Matt Schëffleng wurden sowohl in der ersten als auch in der zweiten Mannschaft eingesetzt. Ihre Ergebnisse werden für beide Mannschaften separat aufgeführt.

Weblinks 
 Saisonübersicht bei Cercle d'échecs Dudelange (französisch)

Schach (Luxemburg)
Schach 2003
Schach 2004
Wikipedia:Liste